Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, jehož členové nestartovali společně. Dodig se rozhodl startovat na paralelně probíhajícím Dubai Tennis Championships a světová jednička Melo pro změnu odehrát saopaulský Brasil Open.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený filipínsko-běloruský pár Treat Conrad Huey a Max Mirnyj, který ve finále zdolal německo-rakouské turnajové trojky Philippa Petzschnera s Alexandrem Peyou výsledkem 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (finále)
  'Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016